Andorrees voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Andorrees voetbalelftal onder 18 (vrouwen)